Кубок Угорщини з футболу 2001–2002 — 62-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул ввосьме здобув Уйпешт.

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|10 жовтня 2001

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|28 листопада 2001

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|5 березня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|6 березня 2002

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|2 квітня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|3 квітня 2002

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Угорщини на rsssf  

2001—2002
Угорщина
Угорщина
2001 в угорському спорті
2002 в угорському спорті